Camilleri ist ein ursprünglich berufsbezogener Familienname sizilianischer Herkunft. Der Name ist abgeleitet vom mittelalterlich-lateinischen camelarius bzw. mittelalterlich-griechischen kamēlarios mit der Bedeutung Kamelführer.

Namensträger 
 Alex Camilleri, US-amerikanischer Filmregisseur
 Andrea Camilleri (1925–2019), italienischer Schriftsteller
 Antoine Camilleri (* 1965), maltesischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat
 Charles Camilleri (1931–2009), maltesischer Komponist
 David Camilleri (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Genevieve Camilleri, australische Spezialeffektkünstlerin
 Giovanni Maria Camilleri (1843–1924), maltesischer Ordensgeistlicher und Bischof von Gozo
 Ivan Philip Camilleri (* 1969), maltesisch-kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Toronto
 Joanne Camilleri, maltesische Pianistin und Cembalistin
 Lisa Camilleri (* 1983), australische Squashspielerin
 Louis Camilleri (* 1955), US-amerikanischer Manager
 Morena Camilleri (* 1984), maltesische Sängerin

 Roberto Camilleri Azzopardi (* 1951), maltesischer Priester, Bischof von Comayagua
 Russell Camilleri (* 1936), US-amerikanischer Ringer
 Ryan Camilleri (* 1988), maltesischer Fußballspieler

 Vincenzo Camilleri (* 1992), italienischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Italienischer Personenname